Giuseppe De Luca (1876-1950) – baritono italiano del XIX secolo
 Giuseppe De Luca (1816-1895) – ingegnere e politico italiano del XIX secolo
 Giuseppe De Luca (1823-1895) – geografo italiano
 Giuseppe De Luca (1898-1962) – presbitero, editore e saggista del XX secolo
 Giuseppe De Luca( – 1981) – estremista di destra
 Giuseppe De Luca (1963) – autore di fumetti
 Giuseppe De Luca (1991) – calciatore italiano